El condado de Coos es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:
 el condado de Coös, en el estado de Nuevo Hampshire; y
 el condado de Coos, en el estado de Oregón.